White Rabbit puede referirse a:

White Rabbit (canción), canción de Jefferson Airplane;
White Rabbit (Lost), episodio de Lost;
White Rabbit (personaje), personaje de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas;
White Rabbit (album), álbum de 1972 del guitarrista americano George Benson;
White Rabbit (cómic), una villana de Spider-Man en Marvel Comics;
White Rabbit (golosina), un caramelo chino.